Karen Briggs puede referirse a las siguientes personas:

 Karen Briggs (violinista) (1963-), violinista estadounidense;
 Karen Briggs (yudoca) (1963-), yudoca británica.